Гонтар Авраам Юткович (1908—1981) — єврейський радянський поет, прозаїк.
 Гонтар Анна Владиславівна (* 2003) — українська плавчиня, бронзова призерка літніх Паралімпійських ігор 2020. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Гонтар Валентин Володимирович (1973—2017) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гонтар Віктор Петрович (1905—1987) — заслужений діяч мистецтв УРСР, директор театрів Російської драми і Київської опери.
 Гонтар Костянтин Олександрович (1930—2020) — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Гонтар Микола Павлович (* 1949) — радянський футболіст, що грав на позиції воротаря. Майстер спорту, заслужений тренер РРФСР.
 Гонтар Олександр Васильович (1934—2012) — український історик, доктор історичних наук.
 Гонтар Олександр Григорович — кандидат фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Гонтар Олександр Петрович (* 1951) — український політик, депутат Херсонської обласної ради, керівник Генічеської районної державної адміністрації (2002—2005).
 Гонтар Олександра Вадимівна (* 1995) — українська журналістка, ведуча, поетеса, сценаристка.
 Гонтар Сергій Олексійович ( 1930) — український скульптор.
 Гонтар Станіслав Якович (1925—1970) — український художник.
 Гонтар Хризанф (1895—1951) — український військовик, лицар Срібного хреста заслуги та Бронзового хреста заслуги УПА.

Див. також 
 Ґонтар

Примітки